Seifenblasen – film del 1916 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers 
Seifenblasen – cortometraggio del 1934 diretto da Slatan Dudow
Seifenblasen – film del 1984 diretto da Alfred Ninaus
Seifenblasen – documentario del 2008 diretto da Andreas Grützner